Camellia Todorova – cantante e attrice bulgara
 Elica Todorova – percussionista e cantante bulgara
 Hristijana Todorova – ex ginnasta bulgara
 Irena Todorova – ex cestista bulgara
 Nina Todorova – ex cestista bulgara